Louco Amor (telenovela brasileira)
Louco Amor (telenovela portuguesa)

Desambiguações de televisão